est un terme anglais pouvant désigner un insecte non volant, un voyage en direction de la terre, ou une personne terre-à-terre. Il désigne aussi : 

 , jeu vidéo sorti sur Super Nintendo en 1994 ;
 , album de King Crimson sorti en 1972 ;
 , album studio du groupe britannique Bury Tomorrow sorti en  ;
 , titre provisoire d'A Little Bit of Heaven, film américain de Nicole Kassell sorti en 2011.